Die Divizia A 2000/01 war die 63. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga. Sie begann am 4. August 2000 und endete am 13. Juni 2001. Von Ende November bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde Steaua Bukarest. Vor dieser Saison wurde die Divizia A auf 16 Mannschaften reduziert.

Modus 
Die Divizia A spielte mit 16 Mannschaften. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 trugen Relegationsspiele gegen die beiden Zweitplatzierten der beiden Gruppen der Divizia B um den Verbleib in der Divizia A aus. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 spielten gegen die Zweitplatzierten der Divizia B

Farul und Baia Mare stiegen auf. Bacău und Foresta stiegen ab.

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 2001/02
 3. – FC Brașov – Teilnehmer am UEFA-Pokal 2001/02
 4. – Rapid Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 2001/02
 6. – Gloria Bistrița – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 2001
 8. – Universitatea Craiova – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 2001
 Dinamo Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am UEFA-Pokal 2001/02

Absteiger in die Divizia B 
NC Foresta Suceava, FCM Bacău, Rocar Fulgerul Bragadiru, Gaz Metan Mediaș

Aufsteiger in die Divizia A 
Sportul Studențesc Bukarest, UM Timișoara, FC Farul Constanța, FC Baia Mare

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 2000/01 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 2000/01 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2000/01
Liga-1-Saison